El término Cincha puede hacer referencia a:

 Eslinga, herramienta de elevación
 Cincha, pieza de la silla de montar